Жозе да Кунья Таборда (; 8 апреля 1766, Лиссабон, Португалия — 4 июня 1836, Каштелу-Бранку, Португалия) — португальский художник, архитектор и . Придворный живописец. Представитель неоклассицизма.

Образование получил в Королевском классе рисования. Ученик архитектора Жозе да Коста-э-Сильва. В 1788 году отправился в Рим. Учился у Антонио Каваллуччи. Приобрел репутацию, благодаря картине «Призыв Цинцинната к диктатуре».

Вернулся на родину в 1797 году, в 1799 году был назначен профессором Лиссабонской академии. В 1803 году начал свою карьеру придворного художника, создав несколько работ для двора.

Бо́льшую часть жизни работал над оформлением королевского дворца Ажуда в Лиссабоне и залов кортесов. Преподавал в недавно созданной школе живописи Casa Pia.

Не ограничиваясь изобразительной деятельностью, написал эссе по истории португальской живописи под названием «Память о самых известных португальских художниках, представляющая собой важную веху в историографии национального искусства».

Ссылки 
 José da Cunha Taborda

Художники Португалии
Придворные художники
Эссеисты Португалии
Историки искусства
Художники-портретисты Португалии 
Художники исторического жанра